Miejscowości w USA:
 Shamokin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
Gminy w USA:
 Shamokin (ang. Shamokin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland